Untereichet ist der Ortsname von

 Untereichet (Freilassing), Ortsteil der Stadt Freilassing, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Untereichet (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern